Hochheim kan syfta på:

Geograi

Tyskland 

 Hochheim am Main – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt, 
 Hochheim, Erfurt, ort, Erfurt, Thüringen, 
 Hochheim, Thüringen, tidigare kommun, Nessetal, Thüringen,